Bruno Walliser, un homme politique suisse
 Christophe Thomas Walliser, un professeur de musique alsacien
 Maria Walliser, une skieuse suisse
 Otto Heinrich Walliser (1928-2010), un paléontologue allemand